Gisenga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gisenga (vattendrag i Burundi, Ruyigi), 
 Gisenga (vattendrag i Burundi, Cankuzo), 

Robotskapade Burundiförgreningar